Gherman este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Isac Gherman (1858–?), politician moldovean, membru al Sfatului Țării al RD Moldovenești.
 Alexandru Gherman (1869–1935), medic internist și chirurg român.
 Ana Gherman (1882–1969), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.
 Ovidiu Gherman (1891–1973), deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia.
 Diomid Gherman (1928–2014), neurolog moldovean.
 Oliviu Gherman (1930–2020), fizician, politician, profesor universitar și diplomat român.
 Andrei Gherman (1941–2021), medic moldovean.
 Marius Gherman (n. 1967), gimnast român.
 Sabin Gherman (n. 1968), jurnalist și publicist român.
 Natalia Gherman (n. 1969), diplomată, filologă și politiciană moldoveană.
 Stella Gherman (n. 1974), politiciană moldoveană.
 Mihai Gherman (n. 1979), baschetbalist român.
 Marinela Gherman (n. 1985), handbalistă română.
 Simona Gherman (n. 1985), scrimeră română.
 Doinița Gherman (n. 1989), cântăreață moldoveană.
 Vlad Gherman (n. 1993), actor și cântăreț român.

Vezi și
 Gherman